5-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 19 клубов.

Чемпионский титул защищал «Елимай» (Семипалатинск). После прошлого сезона Высшую лигу пополнили «Кайсар», «Енбек» и «Кокше».

Регламент 

Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Количество команд в чемпионате было увеличено с 16 до 19. Вылет команд в Первую лигу не был предусмотрен.

Определение мест в случае равенства очков 

В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей.

Участие команд в азиатских кубках 

По итогам чемпионата команда, занявшая первое место, получала право участия в Азиатском кубке чемпионов сезона-1997/1998.

Обладатель Кубка Казахстана 1996 года получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии сезона-1997/1998.

Участники 

Участниками чемпионата Казахстана стали 19 клубов. Двумя командамии был представлен Шымкент, одной командой были представлены Акмола, Актау, Актобе, Алма-Ата, Жамбыл, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Семипалатинск, Талдыкорган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Хромтау и Экибастуз.

Изменения 

По итогам Первой лиги 1995 в Высшую лигу перешли:

 «Кайсар» (Кызылорда) — 1-е место (2 сезона спустя)
 «Енбек» (Жезказган) — 2-е место (2 сезона спустя)
 «Кокше» (Кокшетау) — 3-е место (2 сезона спустя)

По решению федерации футбола место в Высшей лиге сохранили:

 «Булат» (Темиртау) — 15-е место
 «Мунайшы» (Актау) — 16-е место

Во время чемпионата:

 «Горняк» (Хромтау) — снялась после 4-го тура, результаты аннулированы
 «Кокше» (Кокшетау) — снялась после 19-го тура

География соревнований

Итоговая таблица 

* Участник Кубка обладателей кубков Азии 1997/1998 определён не был, так как результаты финала кубка Казахстана были аннулированы, а новый финал был назначен на апрель 1997 года.

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 1996 на сайте FootballFacts.ru
 V ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ВЫСШАЯ ЛИГА – 1996 на сайте "Казахстанский футбол"

1996
Футбол в Азии в 1996 году
Футбол в Казахстане в 1996 году